Turris Stratonis oder Stratonis Turris („Stratons Turm“) ist der Name folgender antiker Siedlungen:

* Turris Stratonis, Siedlung an der phönizischen Küste, Vorläufersiedlung von Caesarea Maritima
 Stratonis Turris (Thracia), Ort in Thrakien an der Schwarzmeerküste zwischen Tomis und Callatis